Александр Горелик
 Горелик, Александр Зельманович (1923—1981) — советский актёр оперетты, народный артист РСФСР.
 Горелик, Александр Леопольдович (род. 1923) — советский и российский учёный и военный.
 Горелик, Александр Семёнович (род. 1952) — российский дипломат, директор Информационного центра ООН в Москве в 1999—2015 гг.
 Горелик, Александр Соломонович (1931—2007) — Заслуженный юрист Российской Федерации, правозащитник.
 Горелик, Александр Юдаевич (1945—2012) — советский фигурист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1968 года в парном фигурном катании, позже — спортивный телекомментатор.